Ел Естерито има више значења:

 Ел Естерито (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Естерито (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Естерито (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику